

Geografie
 Gonnetbuurt, een buurt in de Nederlandse stad Haarlem
 Manuel B. Gonnet, een plaats in Argentinië

Personen
 Jean-Baptiste Gonnet, een Frans professioneel golfer
 Cornelis Jocobus Gonnet, een Nederlands archivaris, bibliothecaris en secretaris

Zie ook
 Gonnetot, een Franse gemeente